Rejex is een mixtape van de Amerikaanse rapper Joey Badass. De mixtape bevat alle nummers die oorspronkelijk bedoeld waren voor de mixtape 1999, maar de uiteindelijke selectie niet doorstaan hebben.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2012
Rap
Hiphopalbum